Кассае Ныгусие Вольде Микаэль — доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений ФГСН РУДН.

Родился 31 июля 1961 года в Эфиопии. Учился в школах : Принца Сахле Селассие Хайле Селассие 1-6 классы; Етесфа Кокеб 7-8 классы; Принц Меконен Хайле Селассие (с 1975 г Аддис кетема) 9-12 классы.

В 1985 поступил на подготовительный факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В 1991 г. с отличием окончил историко-филологический факультет УДН им. Патриса Лумумбы по специальности историк-преподаватель истории. В 1991—1994 г. — аспирант Университета. В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 2007 г. — докторскую диссертацию на тему «Внешнеполитическая деятельность императора Хайле Селассие I: 1916—1974 гг.». С 2008 по 2018 гг. профессор кафедры политических наук ФГСН РУДН, с 2010 г. профессор кафедры теории и истории международных отношений ФГСН РУДН.

В 2008 г. 7 июня начал ежегодное мероприятие "читаем Пушкина на разных языках мира". 

В 2008 г. создал «Кабинет Африканистики» ФГСН РУДН,

В 2010 г. основал межвузовскую научно практическую конференцию «Африка в контексте формирования новой системы международных отношений», которая с 2015 г. стала международной.

В 2015 г. присвоено ученое звание доцента.

Член ассоциации писателей Эфиопии;

Президент Международной общественной организации содействия интеграции и развитию культурного и делового сотрудничества «ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ НАРОДОВ РОССИИ И ЭФИОПИИ».

Область научных интересов: история, история дипломатии, история российско-африканских отношений, история религии.

Автор более 30 научных и научно-методических работ, в том числе 3 монографий, 1 сборника стихов и 3 переводов русских сказок на амхарский язык (государственный язык Эфиопии).

Основные публикации 
Владимир Путин книга I на амхарском языке. М. РУДН. 2019.

Хайле Селассие I — Император Эфиопии. М. РУДН 2016.

Внешняя политика Эфиопии в годы правления императора Хайле Селассие I. LAP LAMBERT Academic Publishing 2015. ISBN-13: 978-3-659-70955-5, ISBN-10: 3659709557, EAN: 9783659709555.

Император Хайле Селассие I и внешняя политика Эфиопии (1916—1952 гг.). М. РУДН 2005.

Региональные интеграционные процессы в Африке (учебно-методическое пособие). М., РУДН.2014.

Миротворческая деятельность ООН (учебно-методическое пособие). М., РУДН.2013.

Эфиопия. Путеводитель и русско-амхарский разговорник. М. РУДН. 2013.

Сборник стихов. ቅጠሎች ነን! (Мы листья!) «Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ» г. Люберцы, Московская обл., Октябрьский пр-т. 2010.

Переводы на амхарский язык:

Аксаков С. Т. Аленький цветочек. М. РУДН. 2016;

Маршак С. Вакса Клякса. М. РУДН. 2014.;

Чуковский К. И. Доктор Айболит. М. РУДН. 2012.

Доктора исторических наук
Учёные Эфиопии